Анкаты — название населённых пунктов в Казахстане:

 Анкаты — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Анкаты — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.